Tjeldsund (gemeente)
 Tjeldsund (water)